Егон (Егино, Еген I/III) фон Фюрстенберг (; * ок. 1280; † 23 април 1324) е граф на Фюрстенберг (1281), господар на Филинген и Хаслах (1285), ландграф на Баар (1307), основава страничната линия Фюрстенберг-Хаслах.

Той е вторият син на граф Хайнрих I фон Фюрстенберг († 6 януари 1284) и съпругата му Агнес фон Труендинген († 20 септември 1294), дъщеря на граф Фридрих IV фон Труендинген († 1253) и Агнес фон Ортенбург († 1246/1256). Внук е на граф Егино V фон Урах-Фрайбург († 1236/1237) и Аделхайд фон Нойфен († 1248). Баща му Хайнрих е верен привърженик на крал Рудолф I Хабсбургски и 1283 г. е издигнат на ландграф на Баар.

Брат е на граф Фридрих I фон Фюрстенберг († 1296), Конрад († 1320), домхер в Констанц, и Гебхард († 1327), господар на замък Зинделщайн. След смъртта на баща му (1284) наследствто е поделено. По-малкият Егон получава град Хаслах и основава страничната линия Фюрстенберг-Хаслах.

Фамилия 
Егон (Егино) I фон Фюрстенберг се жени пр. 19 януари 1298 г. за Верена фон Баден-Хахберг (* пр. 1298; † 1322), дъщеря на маркграф Хайнрих II фон Баден-Хахберг († ок. 1297/1298) и Анна фон Юзинген-Кетцинген († сл. 1286). Те имат седем деца:
 Гертруд фон Фюрстенберг († сл. 1301)
 Конрад фон Фюрстенберг († сл. 1302)
 Хайнрих фон Фюрстенберг († сл. 1306)
 Еген фон Фюрстенберг († 8 юни 1363)
 Анна фон Фюрстенберг († 1345), омъжена пр. 25 септември 1314 г. за Валтер V фон Геролдсек-Хоен-Геролдсек-Тюбинген (* пр. 1301; † сл. 25 октомври 1362)
 Йохан I фон Фюрстенберг-Филинген († 7 ноември 1332), господар на Филинген
 Готфрид фон Фюрстенберг-Филинген († 12 април/21 юни 1341), господар на Фюрстенберг-Филинген, женен 1323 г. за Анна фон Монфор († сл. 27 октомври 1373)

Литература 
 Sigmund von Riezler: Geschichte des Fürstlichen Hauses Fürstenberg und seiner Ahnen bis zum Jahre 1509. Tübingen 1883. S. 282 – 291 online, UB Düsseldorf
 Julius Kindler von Knobloch: Oberbadisches Geschlechterbuch, Heidelberg 1894, Band 1, S. 403 online
 Ernst Münch: Geschichte des Hauses und Landes Fürstenberg, Aachen und Leipzig 1829; Band 1 – 2, S. 304 – 314
 Fürstenbergisches Urkundenbuch: Sammlung der Quellen zur Geschichte des Hauses Fürstenberg und seiner Lande in Schwaben. Band 2, Quellen zur Geschichte der Grafen von Fürstenberg vom Jahre 1300 – 1399, Tübingen 1877, S. 149 – 267 online, UB Düsseldorf
 Karl Siegfried Bader: Fürstenberg. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 5, Duncker & Humblot, Berlin 1961, ISBN 3-428-00186-9, S. 695.
 Julius Kindler von Knobloch: Oberbadisches Geschlechterbuch, Heidelberg 1894, Band 1, S. 402 – 412 online Stammtafel der Fürsten von Fürstenberg
 Ernst Münch: Geschichte des Hauses und Landes Fürstenberg, Aachen und Leipzig 1829; Band 1 – 2, S. 265.
 Karl Siegfried Bader: Die Landgrafschaft Baar vor und bei ihrem Übergang an das Haus Fürstenberg. In: Schriften des Vereins für Geschichte und Naturgeschichte der Baar und der angrenzenden Landesteile in Donaueschingen, XXV. Heft 1960, Donaueschingen 1960; S. 9 – 38 baarverein.de (PDF; 42,2 MB)
 Unknown author, Europaische Stammtafeln by Isenburg, chart 13, 10; University of Erlangen internet site.
 Detlev Schwennicke, Europaische Stammtafeln, New Series, Vol. I/2, Tafel 273.
 Europaische Stammtafeln, by Wilhelm Karl, Prinz zu Isenburg, Vol. V, Tafel 13.

Източници

Външни препратки 
 The House of Fürstenberg, genealogy.euweb.cz
 Grafen von Fürstenberg, geneall.net

Фюрстенберги
Графове в Германия
Ландграфове
Родени през 13 век
Починали през 1324 година